Chris Phillips (ur. 1958) – amerykański aktor głosowy
 Christopher Phillips (ur. 1959) – amerykański pisarz
 Chris Phillips, wł. Christopher Phillips (ur. 1972) – amerykański lekkoatleta, płotkarz
 Chris Phillips (ur. 1982) – kanadyjski hokeista